Heinrich Ranke - antropólogo, pediatra e professor alemão
Leopold von Ranke - historiador alemão do século XIX, considerado pai da "História cientifica"
20012 Ranke - um asteroide

Desambiguações de sobrenomes